Les Bouquets Canal+, anciennement CanalSatellite Horizons puis Canalsat Afrique, est un bouquet de télévision par satellite, en Afrique. Ce bouquet numérique a pris le relais du bouquet « Le Sat » analogique. Il est diffusé sur le satellite SES 4, à 22° ouest, par le faisceau Afrique de l'Ouest, qu'on ne peut capter ni en Europe ni au Maghreb.

Aire

Liste des chaines

Chaînes Canal+ (1 à 30)

Divertissement et Généralistes (33 à 67)

Jeunesse (80 à 92)

Cinéma (100 à 108)

Sport (110 à 123)

Musique (130 à 144)

Découverte (150 à 167)

Information (170 à 190)

Religion (195 à199)

Afrique (201 à 381)

Charme (401 à 407)

Autres (20, 99, 390 à 397)

Radios

 Radio Cote d'Ivoire
 Frequence 2

 radio ORTM

 radio RTS

 radio RTB

 radio Togo

 Radio Espace
 Radio Evasion
 Chérie FM Guinée

 Radio ORTB

 radio CRTV
 Equinoxe Radio

 radio Gabon
 radio B-One

Mafm
Rdj
Acem Radio

Radio Congo
Top Congo FM
Radio Mucodec 

Source : 

Bouquet de télévision par satellite
Groupe Canal+